Rivière aux Saumons kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Saumons (vattendrag i Kanada, lat 48,69, long -72,50), Québec, 
 Rivière aux Saumons (vattendrag i Kanada, lat 49,42, long -62,24), Québec, 
 Rivière aux Saumons (vattendrag i Kanada, lat 45,35, long -71,86), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar